Galeria (arquitectura), espai cobert que té una funció de lloc de sojorn i de circulació.
 Galeria, perforació en una muntanya; en alguns casos, sinònim de túnel.
 Galeria d'art, espai per a l'exhibició i promoció de l'art.
 Galeries comercials o, simplement, galeries, espai on s'agrupen establiments comercials.
 Galèria, una de les primitives tribus romanes.

Vegeu també 
 Pòrtic, espai conformat per una galeria de columnes adossada a un edifici.